Rajki (Barban)
 Rajki (Sveti Lovreč)